|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2015 vond plaats van 23 tot en met 28 februari in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Khalifa International Tennis Complex.

Het enkelspel werd dit jaar gewonnen door de Tsjechische Lucie Šafářová. Zij versloeg in de finale Viktoryja Azarenka. Het dubbelspel werd gewonnen door het Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Doha 2015
Doha